Degroote est un nom de famille flamand formé sur le néerlandais groot (« grand ») ; c'est l'équivalent du nom de famille français Legrand. En France, il est surtout présent dans le département du Nord.

Il est notamment porté par :

 Annie Degroote (née en 1949), écrivaine et actrice française ;
 Koenraad Degroote (né en 1959), homme politique belge flamand ;
 Ludovic Degroote (né en 1958), poète français.

Notes et références

Voir aussi 
 

Patronyme flamand